Lac La Belle ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lac La Belle (Michigan)
 Lac La Belle (Wisconsin), im Waukesha und im Jefferson County
 Lake Lac La Belle, im Jefferson County, Wisconsin

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Lac La Belle (See in Michigan)
 Lac La Belle (Minnesota)
 Lac La Belle (See in Wisconsin)